У току Народноослободилачког рата, од 1941. до 1945. године у разним деловима Посавине формирано је неколико партизанских одреда, који су носили назив Посавски партизански одред, па се овај назив може односити на:

 Посавски партизански одред (Србија) — партизански одред формиран јула 1941. године, који је деловао у области између Саве и планине Космај, југозападно од Београда. После Прве непријатељске офанзиве, крајем 1941. године био је расформиран, а његови делови су укључени у састав Прве пролетерске ударне бригаде. Од делова овог одреда, који су остали у Тамнави, почетком 1942. је формиран Посавско-тамнавски партизански одред, али је он услед јаке зиме и честих напада непријатеља, крајем фебруара био разбијен. Септембра 1944. године Посавски одред је поново био формиран, али је истог месеца његово људство укључено у јединице Првог пролетерског корпуса НОВЈ. 

 Посавски партизански одред (Срем) — партизански одред формиран јула 1942. године, који је деловао у доњем Срему, између Земуна и Сремске Митровице. Септембра 1942. приликом реорганизације партизанских јединица у Срему, био је преформиран у Посавски партизански батаљон и укључен у састав Трећег одреда Треће оперативне зоне Хрватске. Одред је поново формиран јула 1944. године и септембра исте године је послужио као језгро за формирање Десете војвођанске ударне бригаде.

 Посавски партизански одред (БиХ) — партизански одред формиран септембра 1943. године, који је деловао у босанској Посавини, између токова реке Босне и Дрине. Почетком фебруара 1944. године обједињен је заједно са Требавским партизанским одредом у заједнички Посавско-требавски партизански одред, који је деловао све до краја рата. 

 Посавски партизански одред (Хрватска) — партизански одред формиран фебруара 1944. године, дејствовао је у околини Дугог Села, у близини Загреба. Налазио се у саставу Источне групе НОП одреда Десетог загребачког корпуса, па се помиње и као Посавски одред Десетог корпуса. Дејствовао је све до краја рата.

Литература 

 Војна енциклопедија (књига седма). Београд 1974. година.
 Лексикон Народноослободилачког рата и револуције у Југославији 1941-1945 (други том). „Народна књига“ Београд и „Партизанска књига“ Љубљана, 1980. година.